Stellaria montana kan avse flera växtarter.
 Stellaria montana Rose. är en synonym till Cerastium texanum Britton.
 Stellaria montana Pierrat. är en synonym till Lundarv (Stellaria nemorum subsp. glochidisperma Murb.)
 Stellaria montana Raf. är en synonym till Grässtjärnblomma (Stellaria graminea Linné)

Källor 

nejlikväxtsynonymer